Boy er det engelske ord for dreng og kan henvise til

 Boy (album), et album af U2
 Boy (film), en dansk kortfilm